Il singolare del torneo di tennis Borden Classic 1975, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1975, ha avuto come vincitrice Chris Evert ha battuto in finale Françoise Dürr 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (semifinali)

 Martina Navrátilová (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1975